Пригородный — территориальная зона в МО Парголово, входит в состав Выборгского района Санкт-Петербурга.

История

Первые постройки (пятиэтажные многоквартирные дома) здесь появились в 60-е годы XX столетия. 
Квартиры в поселении получили работники местного совхоза «Пригородный» — сейчас СПК.

В 2007 году строительство в населенном пункте возобновилось, новые 5- и 10-этажные дома начала строить одна из крупных петербургских компаний. 
В 2010 году в Пригородном открылась своя 3-этажная поликлиника,социальный центр, появились новые магазины, заработал общественный транспорт. 
Количество жителей поселения значительно возросло. 
Большое количество новых квартир в этом районе по государственной программе получили ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

В 2013 году завершилось строительство крупного здания детского сада, компания-застройщик принялась за возведение высоток — 25-этажных домов, а также за создание храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы по проекту архитектора Василия Никифоровича Питанина. 
Также в 2013 году рядом с новой церковью при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и на средства строительной компании-застройщика этих земель началось строительство «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» — 40 индивидуальных жилых домов на сорок приемных семей.

Ссылки 
 Видео сюжет о населенном пункте 
 Информационный портал поселка 
 Статья о храме Благовещения в Российской православной газете "Вечный зов" http://www.vzov.ru/2012/06-08/21.html 
 Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге об "Ольгинских приютах"  
 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга о развитии п. Пригородный http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/otdel/stroitelstvo/informaciya-otdela-stroitelstva/stroitelstvo-zhilogo-kompleksa-v-pprigorodnyj/ 

Парголово